Franceschini es un apellido italiano. Es el apellido de:

 Alberto Franceschini (1947-), terrorista italiano de las Brigadas Rojas.
 Baldassare Franceschini (1611-1689), pintor italiano conocido como Il Volterrano.
 Christoph Franceschini (1964-), periodista y documentalista italieno.
 Daniele Franceschini (1976-), futbolista italieno.
 Dario Franceschini (1958-), abogado, político y escritor italiano.
 Gaetano Franceschini (173?-179?), compositor italiano.
 Ivan Franceschini (1976-), futbolista italieno.
 Livio Franceschini (1913-...), jugador de baloncesto italiano
 Marcantonio Franceschini (1648-1729), pintor italiano.
 Mario Franceschini (1955-), exfutbolista argentino
 Petronio Franceschini (1651–1681), compositor italieno.
 Ruggero Franceschini (1939-), arzobispo italiano.
 Rita Franceschini (1958-), lingüista suiza.